Гофштейн Давид Наумович (1889—1952) — єврейський поет, який писав мовою їдиш, один із зачинателів єврейської радянської поезії.
 Гофштейн Леонід Давидович (1953—2015) — український радянський та ізраїльський шахіст, гросмейстер.